Frank Moss (1911–2003) amerikai szenátor
 Frank Moss (1895–1965) angol válogatott labdarúgó, középpályás
 Frank Moss (1909–1970) angol válogatott labdarúgó, kapus, később edző
 Frank Moss (1917–1997) angol labdarúgó, hátvéd